Die Diamond Nine / Dynamic Treviso Open 2013 waren das 128. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 5. bis 7. Dezember 2013 in Treviso in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Niederländer Nick van den Berg, der im Finale den Engländer Phil Burford mit 8:3 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Treviso Open 2013 auf der Website der Euro-Tour
 Treviso Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

128
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Treviso